Miejscowości w USA:
 Southold – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Southold – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
Gminy w USA:
 Southold (ang. Southold Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk